Добжиньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Добжиньский, Збигнев (1935—1984) — польский актёр театра и кино. Заслуженный деятель культуры Польши.
 Добржиньский, Игнаций (1779—1841) — польский композитор, скрипач, дирижёр.
 Добжиньский, Игнаций Феликс (1807—1867) — польский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог.
 Добжиньский, Эдуард (?—1858) — польский композитор, пианист.